Кьети:
 Кьети — город в Италии.
 Кьети — провинция в Италии.
 «Кьети» — итальянский футбольный клуб.